Anticorpi anti-dsDNA
Anticorpi anti-ssDNA